Paraguayos, República o Muerte (Парагвайці, республіка чи смерть!) — державний гімн Парагваю. Текст гімну написав , який є також автором гімну Уругваю. Музику склав Франсіско Хосе Дебалі або Франсіско де Дюпуа. Офіційною датою написання гімну вважається 20 травня 1846 року.

Текст гімну (іспанською) 
 Paraguayos, República o Muerte!
 nuestro brío nos dio libertad;
 ni opresores, ni siervos alientan
 donde reina unión e igualdad.

 A los pueblos de América, infausto
 tres centurias un cetro oprimió,
 mas un día soberbia surgiendo,
 «¡Basta!» — dijo, y el cetro rompió.
 Nuestros padres, lidiando grandiosos,
 ilustraron su gloria marcial;
 y trozada la augusta diadema,
 enalzaron el gorro triunfal.

 Nueva Roma, la Patria ostentará
 dos caudillos de nombre y valer,
 que rivales — cual Rómulo y Remo —
 dividieron gobierno y poder.
 Largos años — cual Febo entre nubes —
 viose oculta la perla del Sud.
 Hoy un héroe grandioso aparece
 realzando su gloria y virtud…

 Con aplauso la Europa y el Mundo
 la saludan, y aclaman también;
 de heroísmo: baluarte invencible,
 de riquezas: magnífico Edén.
 Cuando entorno rugió la Discordia
 que otros Pueblos fatal devoró,
 paraguayos, el suelo sagrado
 con sus alas un ángel cubrió.

 ¡Oh! cuán pura, de lauro ceñida,
 dulce Patria te ostentas así
 En tu enseña se ven los colores
 del zafiro, diamante y rubí.
 En tu escudo que el sol ilumina,
 bajo el gorro se mira el león.
 Doble imagen de fuertes y libres,
 y de glorias, recuerdo y blasón.

 De la tumba del vil feudalismo
 se alza libre la Patria deidad;
 opresores, ¡doblad rodilla!,
 compatriotas, ¡el Himno entonad!
 Suene el grito: «¡República o muerte!»,
 nuestros pechos lo exhalen con fe,
 y sus ecos repitan los montes
 cual gigantes poniéndose en pie.

 Libertad y justicia defiende
 nuestra Patria; tiranos, ¡oíd!
 de sus fueros la carta sagrada
 su heroísmo sustenta en la lid.
 Contra el mundo, si el mundo se opone,
 Si intentare su prenda insultar,
 batallando vengar la sabremos
 o abrazo con ella expirar.

 Alza, oh Pueblo, tu espada esplendente
 que fulmina destellos de Dios,
 no hay más medio que libre o esclavo
 y un abismo divide a los dos.
 En las auras el Himno resuene,
 repitiendo con eco triunfal:
 ¡a los libres perínclita gloria!,
 ¡a la Patria laurel inmortal!

Див. також 
 Герб Парагваю
 Прапор Парагваю

Посилання 
 MP3-файл

Національні символи Парагваю
Парагвай
Парагвай
Музика Парагваю